Bolzano je označení geografických pojmů:

 Autonomní provincie Bolzano – italská provincie v oblasti Trentino-Alto Adige
 Bolzano –  hlavní město stejnojmenné provincie
 Bolzano (nádraží) – hlavní nádraží ve městě Bolzano
 Bolzano Novarese – italská obec v provincii Novara
 Bolzano Vicentino – italská obec v provincii Vicenza
 Bolzano – část italské obce San Giovanni al Natisone
 Bolzano – část italské obce Morsano al Tagliamento
 Bolzano – část italské obce Belluno

příjmení
 Bernard Bolzano (1781–1848) – český, německy píšící filozof a matematik
 Bohdan Bolzano (1834–1884) – český podnikatel

jiné
 Bolzano (1930) – těžký křižník italského námořnictva

Rozcestníky - místopisné jméno